ID4 steht für:

 VW ID.4, Elektroauto von Volkswagen
 Independence Day (1996), Vorabtitel des Films

Abkürzung